Termenul clocotiș se poate referi la:

 Clocotiș (plantă) - plantă ornamentală (Staphylea pinnata L.)
 Râul Clocotiș - afluent al râului Olteț.